Хи́ро Борегард Фолкнер Файнс Ти́ффин (; род. 6 ноября 1997, Лондон, Англия) — английский актёр, модель и продюсер, и наиболее известный по роли Хардина Скотта в мелодраматической франшизе «После» и 11-летнего Тома Реддла, будущего Лорда Волан-Де-Морта, роль которого исполнил его дядя, Рэйф Файнс, в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

Жизнь и карьера 
Хиро Борегар Фолкнер Файнс-Тиффин родился 6 ноября 1997 года в семье режиссёров Марты Файнс и Джорджа Тиффина. Хиро — племянник актёров Рэйфа Файнса и Джозефа Файнса. У него есть брат Титан Файнс-Тиффин (род. 1995) и сестра Мэрси Файнс-Тиффин (род. 2001). Хиро учился в школе Emanuel School, которую в своё время также посещали такие знаменитости, как Навин Эндрюс и Ричард Маркуанд.

На экране Хиро впервые появился в роли Спартака в картине «Больше Бена» (2008).

Хиро получил роль в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка», обойдя тысячи молодых актёров. Многие думали, что роль досталась Хиро из-за его родства с Рэйфом Файнсом, сыгравшим взрослого Лорда Волан-Де-Морта. Однако Дэвид Йейтс, режиссёр фильма, развеял эти слухи. Дэвид сказал, что роль досталась Хиро за его «умение показать тёмные стороны человеческой натуры», «целеустремлённость и дисциплинированность», а родство с Файнсом лишь дополнило портрет «идеального Тома Реддла».

12 апреля 2019 года на экраны вышла мелодрама «После», основанная на мировом бестселлере Анны Тодд. Хиро исполнил в фильме главную мужскую роль, за что позже получил 2 награды: как «Лучший актёр драматического фильма» (Teen Choice Awards) и «Восходящая звезда» (Ischia Film Festival). С тех пор на экраны вышло ещё две главы франшизы. В конце августа в российский прокат выйдет четвёртая — «После. Долго и счастливо».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры Великобритании
Файнс
Киноактёры Великобритании